Росля́тино — село в Бабушкинском муниципальном районе Вологодской области (Россия). Административный центр Рослятинского сельского поселения и Рослятинского сельсовета.

Расположено в 325 км от Вологды и в 70 км от районного центра — села имени Бабушкина на реке Юза.

По переписи 2002 года население — 836 человек (406 мужчин, 430 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Основная деятельность населения: лесозаготовка, деревообработка, сфера обслуживания, натуральное хозяйство, сбор ягод и грибов.

В селе Рослятино родилась минералог Лия Константиновна Яхонтова.

Первое упоминание  о Рослятино находится в книге "Вологодская губерния. Список населенных мест 1859 года» , в ней говорится, что деревня Рослятино Никольского уезда находится на тотемской торговой дороге.  На тот момент в Рослятино было 39 дворов, и 260 жителей. 
Перед  войной 1941 - 1945 гг. на территории  Бабушкинского района были расположены два района - Леденгский и Рослятинский.
Рослятинский район был образован в 1924 году в составе Северо-Двинской губернии. В район вошли Березниковский, Грушинский ,Подболотный, Рослятинский и Суминский сельские советы. В 1929 году образован Жубринский сельский совет. В июле 1931 года Рослятинского района не стало, и село и округа перешли Леденгскому району.  На начало 1940 года в Рослятинском районе было 9 сельских советов, 261 населенный пункт с численностью населения 22190 человек. Особенностью района было то, что половина заселенных пунктов являлась хуторами и мелкими деревнями с численностью населения до 20 человек. В 1954 году Рослятинский сельский совет был переименован в Юзский. В 1960 году Рослятинский район был упразднен с передачей его в состав Бабушкинского и Никольского районов. В 1961 году Юзский сельсовет переименован в Рослятинский.
Для оказания помощи в обработке земли государство построило и ввело в эксплуатацию Рослятинскую МТС. Для переработки сельскохозяйственной продукции был построен маслозавод,контора заготлен
. В 1929 г. был образован Рослятинский леспромхоз. На 1941 год была в Рослятине библиотека, ДК. И даже  издавалась газета "Сталинский ударник".
Телефонной связью обслуживались все сельские советы, МТС, лесопункты, колхозы, существовала радиотрансляция, имелась районная больница и медпункты во многих сельских советах.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Рослятинского сельского поселения.

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)